Ritschky (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Sumy mit etwa 2100 Einwohnern (2001).

Die Ortschaft liegt an mehreren, kleinen, dem Seim zufließenden Flüssen, 18 km östlich vom Rajonzentrum Bilopillja und 37 km nordwestlich vom Oblastzentrum Sumy.

Das in den 1660er Jahren gegründete Dorf ist seit Mai 2016 das administrative Zentrum der gleichnamigen 362,724 km² großen Landgemeinde mit insgesamt 5960 Einwohnern im Nordosten des Rajon Bilopillja, zu der noch die  Ansiedlung Ambary () und folgende 30 Dörfer gehören:

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Stepan Pawlowitsch Suprun (1907–1941) sowjetischer Testpilot, Jagdflieger und zweifacher Held der Sowjetunion

Weblinks 
 inoffizielle Dorfwebseite (russisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Gegründet in den 1660er Jahren
Rajon Bilopillja